Медийная футбольная лига (; сокращённо — МФЛ (), Медиалига) — российский футбольный турнир для медийных команд.

История 
Медийную футбольную лигу в 2022 году создал бизнесмен Николай Осипов.

В ходе второго сезона он сообщил, что будет построен собственный стадион с оранжевым газоном.

В октябре 2022 года стало известно, что у Медиалиги появится второй дивизион. В конце того же месяца также появились новости, что Медиалигу могут начать транслировать на телеканале «Матч ТВ».

В феврале 2023 года лига создала свою сборную, главным тренером которой стал Дмитрий Кузнецов. В том же месяце издание «Спорт-Экспресс» включило Николая Осипова на 19 место в топе «30 самых влиятельных людей российского футбола».

1 сезон 
В первом сезоне лиги, длившемся с апреля по июль 2022 года, приняли участие 2DROTS, ЛФК «Рома», Starmix, «На Спорте», «Матч ТВ», Basement, FC Art, SD Family, Reality и ‎Broke Boys. В финале, который прошёл 10 июля на «ВТБ Арене», в присутствии 11 тысяч зрителей, 2DROTS обыграли Basement со счётом 4:0 и стали обладателями приза в 5 миллионов рублей. После этого врио президента РПЛ Александр Алаев заявил, что победитель лиги может получить право участвовать в розыгрыше Кубка России.

2 сезон 
Во втором сезоне МФЛ команды были поделены на 2 группы: в группу «A» вошли Reality, «Рома», «Амкал», «На Спорте», «Бей Беги», Tamo Junto, «Родина Медиа», ФК «10» и ‎Broke Boys; в группу «B» — ФК «Деньги», Watch TV (бывший «Матч ТВ»), Goats, SD Family, МФК «Рубин» (медиакоманда под эгидой ФК «Рубин»), 2DROTS, «Эгриси», Fight Nights и «Наши парни» (клуб от РФС). «Деньги» и Goats попали на МФЛ через голосование среди болельщиков на портале Sports.ru. В виде спонсорских контрактов с лигой и командами второй сезон МФЛ был профинансирован букмекерскими компаниями на сумму около 250 млн рублей. Титульным спонсором стала компания Winline.

Сезон стартовал 16 сентября 2022 года. После 2 тура в СМИ сообщалось об отъезде ряда участников команд из расположения клубов на фоне частичной мобилизации. 

5-й тур прошёл по экспериментальным правилам: удаляющая на 7 минут оранжевая карточка, чистое время — 25 минут в каждом тайме и другие. Первым сыгранным матчем по уникальным правилам стал «Бей Беги» — Tamo Junto (1:2), в котором бразильцы забили гол красным мячом (считающимся за два и ставшим победным) и получили первую оранжевую карточку. После тура Осипов объявил о том, что некоторые правила продолжат действовать до конца турнира. На стадии плей-офф осталось правило чистого времени.

Место проведения матчей группового этапа — стадион «Луч» в Москве (один матч — «Амкал» против ФК «10» — прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена»), четвертьфиналов — в Одинцове. В плей-офф вышли по 4 команды из каждой группы.  

Финал между 2DROTS и «Родина Медиа» прошёл 3 декабря на стадионе академии ФК «Краснодар» (там же были проведены и полуфиналы 29 и 30 ноября). В основное время матч окончился вничью 1:1, а серию буллиталити (смешение пенальти и буллитов) выиграли 2DROTS со счётом 3:1. За победу команда заработала 7,5 миллионов рублей.

Максимальное количество зрителей в онлайне составляло свыше 145 тысяч человек.

3 сезон 
После завершения второго сезона МФЛ Николай Осипов заявил, что третий планируется провести с апреля по июль 2023 года. В нём примет участие 16 команд, которые будут поделены на 4 группы. По состоянию на 14 марта 2023 года известны следующие участники: 2DROTS, «Амкал», Broke Boys, ФК «10», «Сахалинец», «Родина Медиа», «Бей Беги», GOATS, «Эгриси», Fight Nights, ФК «Деньги», «Матч ТВ», «Титан» и «Народная команда».

Финалы

Мнения 
Корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Владислав Зимагулов назвал Медиалигу «рискованным проектом», который «выстрелил». Антон Зиньковский из «Комсомольской правды» писал, что «Медийная футбольная лига — самое обсуждаемое событие в российском мире спорта».

Комментатор Роман Нагучев считает, что Медиалига постепенно становится одной из многочисленных любительских лиг без медиасоставляющей, поясняя, что «все, кто придумал этот движ, смотрят со скамейки, как несостоявшиеся профики играют в обычный футбол». Алексей Сутормин также считает, что Медиалига становится похожей на профессиональный футбол. Леонид Слуцкий такого же мнения. Константин Генич сказал, что создатели Медиалиги «разваливают её».

См. также 
 Kings League

Примечания

Ссылки 
 

Медиафутбол